Wilhelm Gesenius ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Gesenius (1786–1842), deutscher Theologe und Hebraist
 August Wilhelm Franz Gesenius (1822–1903), deutscher Jurist und Kommunalbeamter
 Friedrich Wilhelm Gesenius (1825–1888), deutscher Anglist